Caspian (português: cáspio) pode referir-se a:

Lugares
Caspian (Michigan)

Ficção
Príncipe Caspian
The Chronicles of Narnia: Prince Caspian

Outros
Caspian Airlines
 Caspian, banda norte-americana de post-rock

Desambiguação